Boelanasj (plaats), een plaats in de Russische oblast Sverdlovsk
 Boelanasj (rivier), het riviertje waaraan deze plaats ligt